Сентрал () — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Иресе, который входит в Северо-центральная часть штата Баия. Население составляет 15 838 человек на 2006 год. Занимает площадь 606,999 км². Плотность населения — 34,96 чел./км².

История 
Город основан в 1958 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 25.672.456,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.577,32 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,614 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический атлантический.

Муниципалитеты штата Баия